Rare může být:
 Rare (firma) – britská firma vyvíjející videohry
 Rare (album, Asia) – album britské rockové skupiny Asia z roku 1999
 Rare (album, David Bowie) – výběrové album britského hudebníka Davida Bowieho z roku 1982
 Rare (album, Selena Gomezová) – album americké zpěvačky Seleny Gomezové z roku 2000